Tögrög kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 
Bägge distrikten har även namen Tögrög Sum och Төгрөг Сум.

 Tögrög (distrikt i Mongoliet, Övörchangaj), 
 Tögrög (distrikt i Mongoliet, Gobi-Altaj), 

Robotskapade Mongolietförgreningar